Néferkarê est le nom donné par l'historien antique Manéthon au roi de Tanis sous la  de -665 à -657.

Successeur de , il n’était probablement que gouverneur de Tanis à la solde des Assyriens. Il n’est mentionné qu’à deux reprises sur des monuments en compagnie de  ().

Titulature 

Index égyptologique
Pharaon de la XXVe dynastie égyptienne